Abbaye des Prés peut désigner :
 abbaye Notre-Dame des Prés, abritant une communauté féminine cistercienne, à Saint-André-les-Vergers, dans l'Aube ;
 Abbaye des Prés, également de moniales cisterciennes, située à Douai, dans le Nord.